Polizzi est un nom de famille notamment porté par : 

 Alex Polizzi (1971-), hôtelière et présentatrice de télévision britannique
 Gaspare Polizzi (1955-), historien italien
 Nicole Polizzi (1987-), aussi connue sous le nom de Snooki, personnalité de télévision américaine

Autres 
 (31888) Polizzi, un astéroïde
 Polizzi Generosa, une commune italienne de la province de Palerme en Sicile.